Serme ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Serme (* 1991), tschechische Squashspielerin
 Camille Serme (* 1989), französische Squashspielerin
 Lucas Serme (* 1992), französischer Squashspieler